Pompadour puede referirse a:
 Arnac-Pompadour, localidad francesa.
 Madame de Pompadour, personaje histórico.
 Pompadour, peinado.
 Pompadour, pastel chileno popularizado en la ciudad de Rancagua.
 Pompadour Ibérica, una empresa española subsidiaria de la alemana Teekanne y marca comercial de infusiones.